Hamdallah ist der Familienname folgender Personen:

 Abderrazak Hamdallah (* 1990), marokkanischer Fußballspieler
 Rami Hamdallah (* 1958), palästinensischer Politiker, Linguist und Hochschullehrer